Лучане може да се односи на:

 Лучане (Бујановац), насељено место у саставу општине Бујановац, Пчињски округ, Република Србија;
 Лучане (Сињ), насеље града Сиња, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;
 Лучане (Бриње), бивше насељено место у саставу општине Бриње, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска

Види још 
 Лучани (вишезначна одредница)